Jean Tricoire (1921 - 1994) un pneuno-phtisiologue fondateur du cercle celtique de Châteaubriant.
 Jean Tricoire, un écrivain français.
 Jean-Luc Tricoire (1953 - 2010) un tireur français.
 Jean-Pascal Tricoire, (1963-) un dirigeant d'entreprise français.